

Codici 
 SXM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Principessa Juliana di Sint Maarten (Regno dei Paesi Bassi)
 sxm – codice ISO 639-3 della lingua samre

Musica 
 SxM – album discografico dei Sangue Misto del 1994